|-
|(40251)||1998 XK87|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,036|| align=right|4,21|| align=right|3,241||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40252)||1998 YE6|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,175|| align=right|24,55|| align=right|3,455||MBA||22. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(40253)||1999 BB1|| align=right|14,7|| align=right|1,951|| align=right|0,095|| align=right|23,95|| align=right|2,724||MBA||17. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(40254)||1999 BB26|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,146|| align=right|10,57|| align=right|5,406||MBA||21. januar 1999||Monte Agliale||S. Donati; M. M. M. Santangelo
|-
|(40255)||1999 CN4|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,109|| align=right|9,00|| align=right|3,443||MBA||12. februar 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40256)||1999 CM6|| align=right|15,2|| align=right|1,910|| align=right|0,073|| align=right|24,01|| align=right|2,640||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40257)||1999 CZ56|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,094|| align=right|1,76|| align=right|3,294||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40258)||1999 CF61|| align=right|15,1|| align=right|2,183|| align=right|0,102|| align=right|2,84|| align=right|3,225||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40259)||1999 CZ85|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,060|| align=right|7,13|| align=right|3,705||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40260)||1999 CU98|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,068|| align=right|6,76|| align=right|4,461||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40261)||1999 CD117|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,080|| align=right|6,59|| align=right|3,532||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40262)||1999 CF156|| align=right|13,2|| align=right|5,227|| align=right|0,152|| align=right|10,79|| align=right|11,95||JUT||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40263)||1999 FQ5|| align=right|17,7|| align=right|1,495|| align=right|0,162|| align=right|25,85|| align=right|1,828||AMR||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40264)||1999 FJ7|| align=right|15,9|| align=right|1,957|| align=right|0,041|| align=right|23,16|| align=right|2,737||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40265)||1999 FQ22|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,106|| align=right|7,62|| align=right|3,401||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40266)||1999 GS|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,124|| align=right|3,63|| align=right|3,703||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40267)||1999 GJ4|| align=right|15,3|| align=right|1,339|| align=right|0,809|| align=right|34,55|| align=right|1,549||APL||10. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40268)||1999 GU8|| align=right|15,5|| align=right|2,204|| align=right|0,209|| align=right|6,53|| align=right|3,271||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40269)||1999 GP25|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,110|| align=right|5,18|| align=right|3,540||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40270)||1999 JE|| align=right|14,6|| align=right|1,975|| align=right|0,079|| align=right|18,61|| align=right|2,774||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40271)||1999 JT|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,275|| align=right|23,87|| align=right|3,477||MBA||4. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(40272)||1999 JA7|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,267|| align=right|12,19|| align=right|3,736||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(40273)||1999 JS7|| align=right|15,5|| align=right|2,294|| align=right|0,217|| align=right|2,17|| align=right|3,473||MBA||13. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40274)||1999 JT14|| align=right|15,5|| align=right|2,159|| align=right|0,210|| align=right|3,09|| align=right|3,171||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40275)||1999 JW15|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,075|| align=right|7,19|| align=right|3,699||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40276)||1999 JR19|| align=right|14,2|| align=right|2,322|| align=right|0,162|| align=right|6,30|| align=right|3,538||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40277)||1999 JL30|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,145|| align=right|13,91|| align=right|4,245||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40278)||1999 JC34|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,197|| align=right|5,03|| align=right|3,327||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40279)||1999 JD35|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,143|| align=right|5,95|| align=right|3,495||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40280)||1999 JV44|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,009|| align=right|0,67|| align=right|3,270||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40281)||1999 JY47|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,032|| align=right|16,03|| align=right|4,342||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40282)||1999 JD48|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,116|| align=right|12,17|| align=right|4,166||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40283)||1999 JO50|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,217|| align=right|13,72|| align=right|4,115||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40284)||1999 JE52|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,161|| align=right|2,20|| align=right|3,246||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40285)||1999 JT52|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,218|| align=right|5,33|| align=right|3,459||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40286)||1999 JN53|| align=right|15,6|| align=right|2,197|| align=right|0,142|| align=right|4,84|| align=right|3,257||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40287)||1999 JS61|| align=right|16,0|| align=right|2,132|| align=right|0,037|| align=right|0,33|| align=right|3,113||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40288)||1999 JP64|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,224|| align=right|3,09|| align=right|3,616||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40289)||1999 JS64|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,148|| align=right|7,12|| align=right|4,550||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40290)||1999 JV64|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,199|| align=right|11,90|| align=right|3,595||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40291)||1999 JX71|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,205|| align=right|5,48|| align=right|4,041||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40292)||1999 JD72|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,236|| align=right|5,93|| align=right|3,516||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40293)||1999 JG73|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,212|| align=right|5,74|| align=right|3,534||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40294)||1999 JT73|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,221|| align=right|5,17|| align=right|3,506||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40295)||1999 JX73|| align=right|16,0|| align=right|2,173|| align=right|0,109|| align=right|5,52|| align=right|3,204||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40296)||1999 JE74|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,169|| align=right|5,37|| align=right|3,419||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40297)||1999 JJ74|| align=right|15,5|| align=right|2,172|| align=right|0,056|| align=right|6,18|| align=right|3,200||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40298)||1999 JD81|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,224|| align=right|6,26|| align=right|3,387||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40299)||1999 JN90|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,037|| align=right|15,42|| align=right|4,096||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40300)||1999 JT93|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|6,99|| align=right|3,397||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40301)||1999 JU93|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,077|| align=right|6,36|| align=right|3,502||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40302)||1999 JD98|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,160|| align=right|13,60|| align=right|4,138||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40303)||1999 JU98|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,143|| align=right|7,21|| align=right|3,341||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40304)||1999 JX104|| align=right|13,4|| align=right|3,041|| align=right|0,067|| align=right|4,88|| align=right|5,303||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40305)||1999 JP111|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|5,24|| align=right|3,386||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40306)||1999 JN112|| align=right|15,7|| align=right|2,203|| align=right|0,117|| align=right|5,41|| align=right|3,268||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40307)||1999 JN115|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,188|| align=right|2,99|| align=right|3,581||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40308)||1999 JV120|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,115|| align=right|7,63|| align=right|3,435||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40309)||1999 JH131|| align=right|16,6|| align=right|2,234|| align=right|0,151|| align=right|2,46|| align=right|3,338||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40310)||1999 KU4|| align=right|16,7|| align=right|2,194|| align=right|0,405|| align=right|8,45|| align=right|3,249||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40311)||1999 KH13|| align=right|15,3|| align=right|2,173|| align=right|0,216|| align=right|4,12|| align=right|3,202||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40312)||1999 KZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,149|| align=right|3,41|| align=right|3,317||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40313)||1999 KV14|| align=right|15,2|| align=right|2,183|| align=right|0,206|| align=right|5,49|| align=right|3,225||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40314)||1999 KR16|| align=right|5,8|| align=right|49,25|| align=right|0,310|| align=right|24,77|| align=right|346||SDO||16. maj 1999||La Silla||A. Dalsanti; O. R. Hainaut
|-
|(40315)||1999 LS|| align=right|15,6|| align=right|2,144|| align=right|0,305|| align=right|27,26|| align=right|3,139||MBA||4. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40316)||1999 LU4|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,249|| align=right|23,10|| align=right|3,553||MBA||7. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40317)||1999 LO7|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,231|| align=right|4,83|| align=right|3,467||MBA||9. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(40318)||1999 LQ9|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,169|| align=right|15,08|| align=right|4,125||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40319)||1999 LR11|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,227|| align=right|4,47|| align=right|3,389||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40320)||1999 LP14|| align=right|15,1|| align=right|2,445|| align=right|0,154|| align=right|7,86|| align=right|3,823||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40321)||1999 LA21|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,213|| align=right|1,78|| align=right|3,446||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40322)||1999 LU23|| align=right|15,2|| align=right|2,167|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|3,189||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40323)||1999 LF25|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,286|| align=right|10,61|| align=right|3,831||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40324)||1999 LY30|| align=right|16,8|| align=right|2,149|| align=right|0,224|| align=right|2,13|| align=right|3,150||MBA||12. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40325)||1999 LW33|| align=right|14,4|| align=right|3,192|| align=right|0,019|| align=right|12,17|| align=right|5,701||MBA||11. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(40326)||1999 MA|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|6,77|| align=right|3,743||MBA||18. junij 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40327)||1999 MB|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,155|| align=right|7,38|| align=right|3,459||MBA||17. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|40328 Dow||1999 MK|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|6,63|| align=right|3,335||MBA||20. junij 1999||Junk Bond||D. Healy
|-
|(40329)||1999 ML|| align=right|17,7|| align=right|2,267|| align=right|0,453|| align=right|2,52|| align=right|3,413||AMR||20. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(40330)||1999 MN1|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,222|| align=right|2,72|| align=right|3,754||MBA||20. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(40331)||1999 MS1|| align=right|16,0|| align=right|2,249|| align=right|0,119|| align=right|1,69|| align=right|3,373||MBA||17. junij 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(40332)||1999 NK|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,186|| align=right|9,50|| align=right|4,291||MBA||6. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40333)||1999 NO1|| align=right|12,7|| align=right|2,654|| align=right|0,106|| align=right|28,61|| align=right|4,324||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40334)||1999 NS4|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,183|| align=right|2,87|| align=right|3,822||MBA||11. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40335)||1999 NJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,048|| align=right|7,45|| align=right|3,621||MBA||15. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40336)||1999 NG6|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,160|| align=right|7,54|| align=right|3,429||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40337)||1999 NN7|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,178|| align=right|1,60|| align=right|3,792||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40338)||1999 NB8|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,210|| align=right|2,72|| align=right|3,821||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40339)||1999 NF8|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,207|| align=right|3,43|| align=right|3,721||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40340)||1999 NR8|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,172|| align=right|8,11|| align=right|3,857||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40341)||1999 NU8|| align=right|14,8|| align=right|2,447|| align=right|0,226|| align=right|3,03|| align=right|3,828||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40342)||1999 NB9|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,093|| align=right|2,34|| align=right|4,008||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40343)||1999 NH9|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,157|| align=right|6,76|| align=right|3,743||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40344)||1999 NN9|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,115|| align=right|5,60|| align=right|3,506||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40345)||1999 NT9|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,186|| align=right|6,10|| align=right|3,494||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40346)||1999 ND10|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,136|| align=right|6,16|| align=right|3,562||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40347)||1999 NH10|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,174|| align=right|5,27|| align=right|3,353||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40348)||1999 NO10|| align=right|14,6|| align=right|2,638|| align=right|0,118|| align=right|1,79|| align=right|4,285||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40349)||1999 NF11|| align=right|15,3|| align=right|2,425|| align=right|0,214|| align=right|3,59|| align=right|3,776||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40350)||1999 NO11|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,128|| align=right|6,39|| align=right|3,628||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40351)||1999 NZ11|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,134|| align=right|6,91|| align=right|4,128||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40352)||1999 ND12|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,174|| align=right|2,70|| align=right|3,879||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40353)||1999 NB13|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,197|| align=right|13,56|| align=right|3,741||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40354)||1999 NQ15|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,133|| align=right|3,10|| align=right|3,346||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40355)||1999 NH17|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,179|| align=right|5,60|| align=right|3,213||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40356)||1999 NZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,260|| align=right|0,209|| align=right|4,50|| align=right|3,396||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40357)||1999 NM18|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,254|| align=right|3,53|| align=right|3,694||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40358)||1999 ND19|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|2,31|| align=right|3,711||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40359)||1999 NT20|| align=right|15,3|| align=right|2,239|| align=right|0,136|| align=right|6,28|| align=right|3,350||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40360)||1999 NE21|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,156|| align=right|4,67|| align=right|3,523||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40361)||1999 NG21|| align=right|15,1|| align=right|2,681|| align=right|0,163|| align=right|13,13|| align=right|4,389||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40362)||1999 NY21|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,162|| align=right|2,36|| align=right|3,758||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40363)||1999 NM23|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,207|| align=right|8,60|| align=right|4,201||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40364)||1999 ND24|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,151|| align=right|7,53|| align=right|3,552||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40365)||1999 NE26|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,140|| align=right|2,34|| align=right|3,910||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40366)||1999 NF27|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,181|| align=right|2,50|| align=right|3,211||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40367)||1999 NA28|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,208|| align=right|3,27|| align=right|3,623||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40368)||1999 NS28|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,136|| align=right|5,72|| align=right|3,779||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40369)||1999 NY28|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,158|| align=right|2,47|| align=right|3,728||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40370)||1999 NZ28|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,125|| align=right|6,03|| align=right|3,469||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40371)||1999 NF30|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,209|| align=right|4,82|| align=right|3,497||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40372)||1999 NG34|| align=right|14,8|| align=right|2,565|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|4,107||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40373)||1999 NF36|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,055|| align=right|6,59|| align=right|3,426||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40374)||1999 NG36|| align=right|16,0|| align=right|2,195|| align=right|0,095|| align=right|7,55|| align=right|3,252||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40375)||1999 NO36|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,245|| align=right|17,05|| align=right|4,160||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40376)||1999 NF37|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,170|| align=right|3,61|| align=right|3,490||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40377)||1999 NM39|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,196|| align=right|2,66|| align=right|3,819||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40378)||1999 NW40|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,164|| align=right|5,97|| align=right|3,762||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40379)||1999 NG41|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,217|| align=right|3,36|| align=right|3,719||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40380)||1999 NX42|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,133|| align=right|7,68|| align=right|3,752||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40381)||1999 NK44|| align=right|14,5|| align=right|2,467|| align=right|0,234|| align=right|8,60|| align=right|3,875||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40382)||1999 NK47|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,202|| align=right|3,83|| align=right|3,260||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40383)||1999 NW47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,194|| align=right|6,35|| align=right|3,533||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40384)||1999 NC49|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,173|| align=right|3,16|| align=right|3,646||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40385)||1999 NE49|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,174|| align=right|2,05|| align=right|3,276||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40386)||1999 NK49|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,162|| align=right|5,67|| align=right|3,748||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40387)||1999 NL49|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|10,06|| align=right|4,226||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40388)||1999 NY49|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,183|| align=right|2,66|| align=right|3,414||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40389)||1999 ND50|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,064|| align=right|11,17|| align=right|4,046||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40390)||1999 NR51|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,225|| align=right|14,87|| align=right|4,065||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40391)||1999 NR52|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,136|| align=right|13,46|| align=right|4,242||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40392)||1999 NS53|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,218|| align=right|12,87|| align=right|4,331||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40393)||1999 NW53|| align=right|15,6|| align=right|2,524|| align=right|0,110|| align=right|14,70|| align=right|4,008||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40394)||1999 NX53|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,090|| align=right|13,80|| align=right|4,133||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40395)||1999 NP54|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,180|| align=right|9,55|| align=right|3,518||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40396)||1999 NT54|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,112|| align=right|15,29|| align=right|4,005||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40397)||1999 NY55|| align=right|13,6|| align=right|2,666|| align=right|0,107|| align=right|12,51|| align=right|4,353||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40398)||1999 NL57|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,262|| align=right|13,50|| align=right|3,536||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40399)||1999 NW63|| align=right|14,8|| align=right|2,226|| align=right|0,217|| align=right|5,46|| align=right|3,321||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40400)||1999 NJ64|| align=right|15,3|| align=right|3,021|| align=right|0,121|| align=right|1,80|| align=right|5,249||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40401)||1999 NS64|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,150|| align=right|5,87|| align=right|3,592||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40402)||1999 NY64|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,140|| align=right|2,37|| align=right|3,405||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40403)||1999 NJ65|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,212|| align=right|11,92|| align=right|3,740||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40404)||1999 OB|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,137|| align=right|4,42|| align=right|3,449||MBA||16. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40405)||1999 OU|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,138|| align=right|5,07|| align=right|4,602||MBA||17. julij 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(40406)||1999 OR1|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,073|| align=right|7,42|| align=right|3,554||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40407)||1999 QT2|| align=right|15,2|| align=right|2,485|| align=right|0,130|| align=right|6,18|| align=right|3,918||MBA||31. avgust 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(40408)||1999 RO2|| align=right|15,1|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,53|| align=right|3,581||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|40409 Taichikato||1999 RS2|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,208|| align=right|3,52|| align=right|3,836||MBA||6. september 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|40410 Příhoda||1999 RJ3|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,075|| align=right|2,66|| align=right|5,203||MBA||4. september 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(40411)||1999 RM3|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,124|| align=right|3,99|| align=right|3,460||MBA||6. september 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(40412)||1999 RE9|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,120|| align=right|6,27|| align=right|4,683||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(40413)||1999 RS10|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,066|| align=right|14,73|| align=right|3,826||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40414)||1999 RP11|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,175|| align=right|0,71|| align=right|3,788||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40415)||1999 RB13|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,110|| align=right|14,23|| align=right|3,737||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40416)||1999 RO14|| align=right|14,3|| align=right|2,438|| align=right|0,025|| align=right|4,55|| align=right|3,805||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40417)||1999 RD16|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,200|| align=right|30,45|| align=right|4,493||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40418)||1999 RK19|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,142|| align=right|9,29|| align=right|5,367||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40419)||1999 RV20|| align=right|15,0|| align=right|2,780|| align=right|0,095|| align=right|3,07|| align=right|4,634||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40420)||1999 RJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,042|| align=right|13,37|| align=right|4,187||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40421)||1999 RZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,883|| align=right|0,060|| align=right|2,28|| align=right|4,894||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40422)||1999 RF23|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|3,854||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40423)||1999 RJ23|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,087|| align=right|3,81|| align=right|4,618||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40424)||1999 RB24|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,165|| align=right|6,38|| align=right|3,658||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40425)||1999 RQ25|| align=right|15,5|| align=right|2,706|| align=right|0,112|| align=right|1,98|| align=right|4,452||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40426)||1999 RV25|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,186|| align=right|4,55|| align=right|5,669||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40427)||1999 RN26|| align=right|14,8|| align=right|2,942|| align=right|0,141|| align=right|10,99|| align=right|5,045||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40428)||1999 RZ26|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,057|| align=right|7,88|| align=right|4,526||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40429)||1999 RL27|| align=right|12,3|| align=right|2,598|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|4,188||MBA||7. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40430)||1999 RL28|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,414|| align=right|20,53|| align=right|3,657||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40431)||1999 RK29|| align=right|14,3|| align=right|2,268|| align=right|0,208|| align=right|23,72|| align=right|3,416||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40432)||1999 RW29|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,301|| align=right|16,09|| align=right|4,367||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40433)||1999 RQ30|| align=right|13,7|| align=right|2,751|| align=right|0,191|| align=right|32,52|| align=right|4,562||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40434)||1999 RH32|| align=right|14,4|| align=right|2,806|| align=right|0,168|| align=right|9,67|| align=right|4,699||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40435)||1999 RL32|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,187|| align=right|1,86|| align=right|5,372||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|40436 Sylviecoyaud||1999 RQ32|| align=right|15,1|| align=right|2,586|| align=right|0,135|| align=right|5,00|| align=right|4,157||MBA||10. september 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(40437)||1999 RU33|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,066|| align=right|13,07|| align=right|5,042||MBA||6. september 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(40438)||1999 RV33|| align=right|14,6|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|1,45|| align=right|5,034||MBA||6. september 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(40439)||1999 RF34|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,189|| align=right|0,54|| align=right|5,557||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|40440 Dobrovský||1999 RU34|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,103|| align=right|9,91|| align=right|5,284||MBA||11. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|40441 Jungmann||1999 RW34|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,258|| align=right|6,89|| align=right|4,061||MBA||11. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(40442)||1999 RO35|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,297|| align=right|1,16|| align=right|4,137||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40443)||1999 RU35|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,234|| align=right|6,45|| align=right|4,108||MBA||7. september 1999||Uccle||E. W. Elst
|-
|40444 Palacký||1999 RV35|| align=right|15,6|| align=right|2,955|| align=right|0,042|| align=right|1,43|| align=right|5,078||MBA||12. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(40445)||1999 RY35|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|3,637||MBA||12. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(40446)||1999 RN36|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,187|| align=right|12,86|| align=right|4,132||MBA||12. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40447)||1999 RC37|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,247|| align=right|4,29|| align=right|4,069||MBA||11. september 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(40448)||1999 RT37|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,127|| align=right|6,75|| align=right|3,755||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40449)||1999 RV37|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|4,37|| align=right|3,867||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40450)||1999 RX37|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,056|| align=right|9,41|| align=right|5,342||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40451)||1999 RD38|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,094|| align=right|14,25|| align=right|4,296||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40452)||1999 RV38|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,145|| align=right|6,84|| align=right|3,626||MBA||12. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40453)||1999 RX38|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,128|| align=right|7,10|| align=right|3,540||MBA||13. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(40454)||1999 RY39|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,166|| align=right|8,38|| align=right|4,597||MBA||12. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40455)||1999 RC40|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,133|| align=right|16,88|| align=right|5,751||MBA||12. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(40456)||1999 RV41|| align=right|14,5|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|1,99|| align=right|5,395||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|40457 Williamkuhn||1999 RG43|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,138|| align=right|8,11|| align=right|3,645||MBA||4. september 1999||OCA-Anza||M. Collins; M. White
|-
|(40458)||1999 RH43|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,138|| align=right|5,93|| align=right|3,619||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|40459 Rektorys||1999 RK43|| align=right|14,8|| align=right|2,766|| align=right|0,114|| align=right|8,33|| align=right|4,599||MBA||14. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(40460)||1999 RV43|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,139|| align=right|9,67|| align=right|4,113||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40461)||1999 RW43|| align=right|13,7|| align=right|3,057|| align=right|0,107|| align=right|10,11|| align=right|5,345||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40462)||1999 RC44|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,167|| align=right|11,90|| align=right|4,257||MBA||15. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(40463)||1999 RE44|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,183|| align=right|2,46|| align=right|4,626||MBA||15. september 1999||Calgary||G. W. Billings
|-
|(40464)||1999 RM44|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,232|| align=right|17,87|| align=right|4,181||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40465)||1999 RQ44|| align=right|13,9|| align=right|2,738|| align=right|0,065|| align=right|9,49|| align=right|4,530||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(40466)||1999 RU44|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,195|| align=right|13,41|| align=right|4,106||MBA||14. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(40467)||1999 RE46|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,153|| align=right|6,92|| align=right|3,546||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40468)||1999 RF46|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,302|| align=right|22,68|| align=right|3,544||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40469)||1999 RM47|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,121|| align=right|3,42|| align=right|3,741||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40470)||1999 RN47|| align=right|14,6|| align=right|2,478|| align=right|0,213|| align=right|3,57|| align=right|3,900||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40471)||1999 RX47|| align=right|13,9|| align=right|2,657|| align=right|0,219|| align=right|14,47|| align=right|4,330||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40472)||1999 RU49|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,224|| align=right|2,47|| align=right|3,743||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40473)||1999 RR50|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,178|| align=right|3,02|| align=right|3,654||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40474)||1999 RG51|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,091|| align=right|3,17|| align=right|3,836||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40475)||1999 RE53|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,196|| align=right|2,78|| align=right|4,034||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40476)||1999 RH53|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,797||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40477)||1999 RS54|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,092|| align=right|1,56|| align=right|4,200||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40478)||1999 RT54|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,177|| align=right|0,83|| align=right|3,693||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40479)||1999 RQ60|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,055|| align=right|2,65|| align=right|4,035||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40480)||1999 RK61|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,127|| align=right|8,75|| align=right|4,087||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40481)||1999 RQ61|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,124|| align=right|2,58|| align=right|3,723||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40482)||1999 RA62|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,154|| align=right|13,32|| align=right|4,264||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40483)||1999 RE62|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|10,34|| align=right|4,514||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40484)||1999 RA63|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,198|| align=right|2,37|| align=right|3,580||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40485)||1999 RY63|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,145|| align=right|2,67|| align=right|3,437||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40486)||1999 RJ64|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|7,29|| align=right|3,647||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40487)||1999 RP66|| align=right|14,9|| align=right|2,901|| align=right|0,162|| align=right|3,18|| align=right|4,941||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40488)||1999 RV66|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,187|| align=right|5,33|| align=right|5,377||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40489)||1999 RH67|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,163|| align=right|2,15|| align=right|3,681||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40490)||1999 RY67|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,057|| align=right|8,78|| align=right|4,485||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40491)||1999 RJ68|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|1,86|| align=right|4,859||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40492)||1999 RO69|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,124|| align=right|8,10|| align=right|3,683||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40493)||1999 RD71|| align=right|15,3|| align=right|2,517|| align=right|0,054|| align=right|2,83|| align=right|3,993||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40494)||1999 RG72|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,066|| align=right|4,44|| align=right|4,151||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40495)||1999 RQ74|| align=right|14,4|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|11,93|| align=right|5,020||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40496)||1999 RD76|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,067|| align=right|5,69|| align=right|4,591||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40497)||1999 RR78|| align=right|14,4|| align=right|3,044|| align=right|0,053|| align=right|10,20|| align=right|5,311||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40498)||1999 RG80|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,068|| align=right|4,19|| align=right|4,581||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40499)||1999 RK81|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,073|| align=right|2,96|| align=right|4,025||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40500)||1999 RE82|| align=right|14,6|| align=right|3,195|| align=right|0,027|| align=right|17,16|| align=right|5,711||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov